Mazerolles, település Franciaországban, Charente megyében
Mazerolles, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Mazerolles, település Franciaországban, Hautes-Pyrénées megyében
Mazerolles, település Franciaországban, Landes megyében
Mazerolles, település Franciaországban, Pyrénées-Atlantiques megyében
Mazerolles, település Franciaországban, Vienne megyében
Mazerolles-du-Razès, település Franciaországban, Aude megyében
Mazerolles-le-Salin, település Franciaországban, Doubs megyében